Die Extraliga 1993/94 war die zweite Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit Bohemians Prag, Dopravní podniky Prag, Lokomotiva Olomouc, Slavia Hradec Králové, TJ Jiskra Staré Město, TŽ Trinec, ŠK Baník Karviná, ŠK Vyšehrad, Slavia Havířov und Lokomotiva Kolín die acht Ersten der Saison 1992/93 qualifiziert, außerdem waren der ŠK Dům armády Prag als Sieger der 1. česká liga 1992/93 und ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba als Sieger der 1. moravskoslezská liga 1992/93 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1993/94.

Termine 

Die Wettkämpfe wurden gespielt am 27. und 28. November, 11. und 12. Dezember 1993, 22. und 23. Januar, 12. und 13. Februar, sowie 12. und 13. März 1994.

Saisonverlauf 

Während die Mannschaft von Slavia Hradec Králové die ersten acht Wettkämpfe verlor und damit vorzeitig als Absteiger feststand, fielen die übrigen Entscheidungen erst in der letzten Runde. Der Titelverteidiger Bohemians Prag bewahrte die Tabellenführung, während ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba den Klassenerhalt knapp verpasste.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 1993
Schachveranstaltung 1994